Kruittorenramp van Rheinberg (1598) door een Spaanse aanval op de stad
Kruittorenrampen van Bremen (1624) door een blikseminslag
Kruittorenramp van Bredevoort (1646) door een blikseminslag
Kruittorenramp van Heusden (1680) door een blikseminslag
Delftse donderslag (1654) door een vonkende lamp
Leidse buskruitramp (1807) door een keukenbrand
Kruittorenramp van Mainz (1857), oorzaak onbekend